Kontextual je umělecká skupina založená v roce 2005 studenty Akademie výtvarných umění v Praze.
Pracuje výhradně na poli konceptuálního umění. Svými uměleckými realizacemi soustavně definuje fenomén kontextu v oblasti fine artu.
Členové skupiny jsou anonymní. Součástí uměleckých realizací Kontextualu jsou teoretické texty reflektující zkoumaný fenomén.

Samostatné výstavy 
 2007
 Participation method No.2. (Kontextual),  Modern Gallery of the AVU,Prague, Czech Republic
     
 2006
 Vamberk Braided Lace, Czech cultural centrum, Moscow, Russia
 Optimum Portrait (Kontextual) Embassy of the Czech Republic, Canberra,Australia
 Intuition No. 1 (Kontextual), ANU School of Art Gallery, Canberra, Australia
 Intuition No. 1 (Kontextual), C2C Gallery, Prague, Czech Republic
 Seated Figure (Kontextual), Sculpture’s Garden, National Gallery of Australia,Canberra, Australia
 Double Salchow (Kontextual), XXL Gallery, Louny, Czech Republic

 2005
 Portrait of a Sicilian Landowner with Meadows (Kontextual), Academy of Fine Arts Gallery, Prague, (CR)
 Type A – Type B (Kontextual), Pellé’s Mansion Gallery, Prague, (CR)

Skupinové výstavy 
 2010
 Across Today, National Gallery, Prague, Czech republic
 2008
 Maska, Skupinová signatůra, Gallery in Tower, Horaždovice, Czech Republic   
    
 2007
 Kinimod Gnal, City Museum and Gallery in Svitavy, Czech Republic
 The NG 333 & ČEZ Group Award - The Finalists, National Gallery in Prague, Czech Republic

 2006
 No Scrubs, Canberra Contemporary Art Space Manuka, Canberra, Australia
 Multiplace festival, C2C Gallery, Prague, Czech Republic

 2005
 International Biennial of Contemporary Art 2005, The Concept and Perception, National Gallery in Prague, Czech Republic

Projekty 
 2010 
 Sraml, Cirilo Metodějská pouť, Znojmo, Česko

 2009
 Sraml, Cirylo Metodějská pouť, Znojmo, (CZ)
 Bus stop, public space, Prague, Žatec, (CZ)
 Presley Marclay, sound performance

 2008
 Plum-tree  participation, public space
 Errare humanum est, Sculpture Grande 08, Old Town Square, Prague, (CZ)
 Maska, Skupinová signatura, Galerie ve Věži, muzeum Horaždovice, Česko

 2007
 Kinder Surprise, six different supermarket, Prague, (CZ)
 Kinimod Gnal , City Museum and Gallery, Svitavy, (CZ)
 Chaplin Resident Fighter, Futura Gallery, Prague, (CZ)
 Cildo Meireles, financial circulation, National Gallery in Prague, Percepce Participu

 2005
 The Concept and Perception, International Biennale of Contemporary Art 2005,National Gallery in Prague, Czech Republic

Zastoupení ve sbírkách 
 National Gallery in Prague, Czech Republic
 National Gallery of Australia, Canberra, Australia
 Embassy of the Czech Republic, Canberra, Australia

Umělecké spolky v Česku